Conservatoire Maurice Ravel peut désigner plusieurs établissements :
 le conservatoire Maurice-Ravel, conservatoire de la ville de Bayonne ;
 le conservatoire Maurice Ravel, conservatoire du treizième arrondissement de Paris ;
 le conservatoire Maurice-Ravel, conservatoire à rayonnement communal de la ville de Levallois-Perret.

Homonymie